Eva je lahko:

 Eva, žensko ime
 Eva, prva ženska po mitu o stvarjenju abrahamskih religij
 Eva (film, 1983), slovenski film režiserja Francija Slaka
 Eva (gora), gora v Julijskih Alpah
 164 Eva, asteroid v glavnem asteroidnem pasu